Právo může označovat:
 právo – systém právních norem
 právní věda – právní věda a obor studia
 pozitivní právo
 přirozené právo
 psané právo
 nepsané právo
 zvykové právo
 římské právo

objektivní a subjektivní právo
 objektivní právo – platný právní řád
 subjektivní právo – z něho plynoucí nárok, svoboda, oprávnění
 základní lidská práva, občanská práva
 právo na život
 várečné právo
 zadržovací právo
 právo veta
 právo odúmrtí
 útrpné právo
 politická práva

právní odvětví
 hmotné právo
 procesní právo
 veřejné právo
 ústavní právo
 správní právo
 finanční právo
 trestní právo
 hospodářské právo
 církevní právo – rozcestník
 konfesní právo
 kanonické právo
 mezinárodní právo
 námořní právo
 válečné právo (ius in bello, ius ad bellum)
 právo Evropské unie
 mezinárodní trestní právo
 mořské právo
 zemské právo
 městské právo
 magdeburské právo
 norimberské právo
 Koldínův zákoník
 soukromé právo
 občanské právo
 rodinné právo
 autorské právo
 obchodní právo
 pracovní právo
 mezinárodní právo soukromé

jiné
 Právo (deník), navazující na Rudé právo

Související články 
 Teorie práva
 Filosofie práva
 Právní dějiny
 Antropologie práva

Externí odkazy